Афо́нін () — російське прізвище, утворене від скороченої форми імені Афанасій, що грецькою означає «безсмертний». Жіноча форма — Афоніна.

Відомі носії 
 Афонін Валентин Іванович (* 1939) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Афонін В'ячеслав Миколайович —професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, заслужений працівник охорони здоров'я України.
 Афонін Матвій Іванович (1739 — 1810) — російський вчений-агроном, професор Московського університету.
 Афонін Олександр Васильович (* 1954) — український громадський діяч у сфері книговидання.
 Афонін Юхим Лаврентійович (1871 — 1922) — російський радянський письменник, публіцист, громадський діяч.
 Афоніна Марія Єгорівна (1914 — ?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).

Примітки 

Російські прізвища